Серия А 1938/1939 () — 10-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 18 сентября 1938 года и завершился 28 мая 1939 года. В 5-й раз в своей истории победителем турнира стала «Болонья».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1938/1939
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1938 году
Спорт в Италии в 1939 году